Maria Teresa av Savojen kan syfta på: 

* Maria Teresa av Savojen (1756–1805)
 Maria Teresa av Savojen (1803–1879)